Де-Калб (, МФА //) — ряд населённых пунктов и округов в США, названных в честь Иоганна де Кальба, выдающегося американского офицера немецкого происхождения, отличившегося в Войне за независимость.

Города 
 Де-Калб (Иллинойс) — крупнейший американский город с именем Де-Калб
 Де-Калб (Техас)
 Де-Калб (Миссисипи)
 Де-Калб (Миссури)
 Де-Калб (Нью-Йорк)

Округа 
 округ Де-Калб — штат Алабама
 округ Де-Калб — штат Джорджия
 округ Де-Калб — штат Иллинойс
 округ Де-Калб — штат Индиана
 округ Де-Калб — штат Миссури
 округ Де-Калб — штат Теннесси

См. также 
 SS Prinz Eitel Friedrich (1904) — германский лайнер, интернированный США в 1915 году и получивший название USS DeKalb.